Le Flingueur peut désigner :

 Le Flingueur (), film de Michael Winner, sorti en 1972 ;
 Le Flingueur (), film de Simon West, sorti en 2011.

Voir aussi